Alfa Cygnidy – rój meteorów aktywny od 11 do 30 lipca
 Kappa Cygnidy – rój meteorów aktywny od 3 do 25 sierpnia